Iguazua är ett släkte av skalbaggar. Iguazua ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Iguazua